El Gran Premi Ciclista de Quebec 2016 fou la setena edició del Gran Premi Ciclista del Quebec. La cursa es disputà el 9 de setembre de 2016. Aquesta fou la 24a prova de l'UCI World Tour 2016. Junt al Gran Premi Ciclista de Mont-real, que es disputa dos dies més tard, és una de les dues proves World Tour que es disputen a Amèrica del Nord.

El vencedor fou l'eslovac Peter Sagan (), que s'imposà a l'esprint al belga Greg Van Avermaet () i al francès Anthony Roux (), segon i tercer respectivament.

Participants

Classificació final

UCI World Tour 
El Gran Premi Ciclista de Quebec atorga punts per l'UCI World Tour 2016 sols als ciclistes dels equips de categoria World Tour.

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial

2016
UCI World Tour 2016